Odlum ist der Name folgender Personen:

George Odlum (1934–2003), Politiker aus St. Lucia
Robert Emmet Odlum (1851–1885), US-amerikanischer Schwimmlehrer, sprang als erster von der Brooklyn Bridge
Charlotte Odlum Smith (1840–1917), US-amerikanische Aktivistin für Frauenrechte

Odlum bezeichnet des Weiteren:
George Odlum Stadium, ein Stadion in St. Lucia
Odlum Brown Vanopen, jährlich stattfindendes Tennisturnier in Vancouver